Mount Carmel kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de:

Canada 
 Mount Carmel (Newfoundland en Labrador), een dorp op Newfoundland
 Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherines, gemeente waarin dat dorp gelegen is
 Mount Carmel (Saskatchewan), een gehucht in Saskatchewan

Israël 
 Mount Carmel (Israël) (Hebreeuws: הַר הַכַּרְמֶל)

Spanje 
 Monte Carmelo (Barcelona)

Verenigde Staten 
Mount Carmel (Illinois)
Mount Carmel (Indiana)
Mount Carmel (Ohio)
Mount Carmel (Pennsylvania)
Mount Carmel (South Carolina)
Mount Carmel (Tennessee)
 Mount Carmel (West Virginia)
 Mount Carmel Junction, Utah

Zie ook 
Monte Carmelo (doorverwijspagina)